Karakoyun bezeichnet:

 Ercan Karakoyun (* 1980), deutscher islamischer Religionsfunktionär der Gülen-Bewegung 
 Karakoyun (Tuzluca), Ort im Landkreis Tuzluca der Provinz Iğdır in der Türkei